Palij ist der Familienname folgender Personen:

 Ihor Palij (* 1963), ukrainischer Maler und Künstler
 Jakiw Palij (1923–2019), ukrainischer Hilfswilliger der SS
 Semen Palij (ca. 1670–1710), kosakischer Feldherr